Richard Berry (Parigi, 31 luglio 1950) – attore, regista e sceneggiatore francese.
Richard Berry (1935-1997) – cantautore afroamericano autore del conosciutissimo brano rock and roll Louie Louie.